Сульвани́т — редкий минерал класса сульфосолей, содержащий ванадий. Химическая формула — Cu3VS4. Встречается в гидротермальных ванадийсодержащих месторождениях меди.

Открытие и происхождение названия 
Сульванит был впервые обнаружен английским геодезистом  на австралийском месторождении Эдельвейс неподалёку от города  (Южная Австралия). Название минерала указывает на одновременное присутствие в его составе серы (Sulfur) и ванадия.

Физические свойства 
Золотисто-бронзовые кубические кристаллы с металлическим блеском, размером до 2,5 см. Спайность совершенная по пинакоиду. Плотность — около 4 г/см³.

Химические свойства 
Сульванит не реагирует с кислотами при нормальных условиях.

Нахождение в природе 
Минерал встречается в гидротермальных ванадийсодержащих месторождениях меди в качестве основного сульфида.

Ассоциирующиеся минералы: на австралийском месторождении Бурра-Бурра — халькопирит, дигенит, ковеллин, хризоколла, малахит, азурит, атакамит, везиньеит, моттрамит, гипс; на российском месторождении Пай-Хой (Ненецкий автономный округ) — юшкинит, кадмиевый сфалерит, флюорит.

Месторождения 
Страны, добывающие сульванит: Австралия, США, Канада, Аргентина, Италия, Болгария, Сербия, Греция, Чехия, Польша, Германия, Финляндия, Франция (Корсика), Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Киргизия, Япония, ДР Конго, Намибия.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сульфосоли (минералы)
Минералы ванадия
Минералы меди
Рудные минералы
Открытия 1900 года